Laramie steht für:

geographische Objekte in Wyoming, Vereinigte Staaten:
 Laramie (Wyoming), Stadt
 Laramie County, County
 Laramie Mountains, Bergkette
 Laramie Peak, Berg der Laramie Mountains
 Laramie River, Nebenfluss des North Plate River
 North Laramie River, Nebenfluss des North Plate River
 Fort Laramie, Armeestützpunkt
 Fort Laramie (Wyoming), Ort

Film, Fernsehen und Theater:
 Laramie (Film), US-amerikanischer Film von Ray Nazarro (1949)
 Laramie, Originaltitel von Am Fuß der blauen Berge, amerikanischen Fernsehserie (1959–1963)
 The Laramie Project, Theaterstück (2000)
 The Laramie Project (Film), US-amerikanischer Film von Moisés Kaufman (2002)
 Der Mann aus Laramie, US-amerikanischer Film von Anthony Mann (1955)

Sonstiges:
 Laramie (Zigarette), amerikanische Zigarettenmarke
 Laramie (Kneipe), Kneipe auf Spiekeroog
 Laramie (Vorname), männlicher Vorname

Siehe auch:
 Laramische Gebirgsbildung, Gebirgsbildungsprozess